Noen (tijd) - 12 uur of middaguur
noen (letter), de Hebreeuwse en Aramese letter n
Noen (mythologie), de Egyptische naam voor het oerwater